Uterga är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Uterga ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Uterga är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Sierra del Perdón,  meter över havet,  km nordost om Uterga. Runt Uterga är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pamplona,  km nordost om Uterga. Trakten runt Uterga består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra